Diecezja Toledo (Brazylia)
 Diecezja Toledo (Stany Zjednoczone)
 Archidiecezja Toledo (Hiszpania)